Los perciformes, también llamados percomorfos (Percomorphi) o acantópteros (Acanthopteri), incluyen alrededor del 40 % de todos los peces y son el orden más grande de vertebrados. El nombre Perciformes significa «con forma de perca». Pertenecen a la clase de los actinopterigios y comprenden más de 1270 especies en África, 1540 en Suramérica, 1550 en Alaska y Oceanía. En el océano Atlántico existen 7000 especies diferentes, con diferentes formas y tamaños, encontradas en casi todos los medios acuáticos. Aparecieron y se diversificaron por primera vez en el Cretácico.

Morfología 
Los peces perciformes generalmente tienen aleta dorsal con base amplia, normalmente con un entalle, y aletas dorsal y anal con los primeros radios transformados en espinas punzantes de número variable. La parte posterior posee rayas que pueden estar parcial o totalmente separadas. Regularmente presentan aletas pélvicas con una espina y hasta cinco rayas suaves, cerca de la garganta o bajo el vientre. Las escamas son usualmente ctenoides en la forma, sin embargo a veces son cicloides o de otros tipos. Muchos otros caracteres más técnicos definen al grupo.

Clasificación 
Su clasificación es controvertida, como se los define tradicionalmente, los perciformes son casi ciertamente parafiléticos. Otros órdenes que posiblemente deberían ser incluidos como subórdenes son los escorpeniformes, tetraodontiformes y pleuronectiformes. De los subórdenes reconocidos actualmente varios también podrían ser considerados parafiléticos. A continuación se muestra la clasificación de Bleeker (1863) actualizada por Nelson en 2006: 

 Suborden Acanthuroidei
 Acanthuridae
 Ephippidae
 Luvaridae
 Scatophagidae
 Siganidae
 Zanclidae

 Suborden Anabantoidei
 Anabantidae
 Helostomatidae
 Osphronemidae

 Suborden Blennioidei
 Blenniidae
 Chaenopsidae
 Clinidae
 Dactyloscopidae
 Labrisomidae
 Tripterygiidae

 Suborden Callionymoidei
 Callionymidae 
 Draconettidae

 Suborden Caproidei
 Caproidae

 Suborden Channoidei
 Channidae

 Suborden Elassomatoidei
 Elassomatidae

 Suborden Gobioidei
 Eleotridae 
 Gobiidae 
 Kraemeriidae 
 Microdesmidae 
 Odontobutidae
 Rhyacichthyidae 
 Schindleriidae
 Xenisthmidae

 Suborden Icosteoidei
 Icosteidae

 Suborden Kurtoidei
 Kurtidae

 Suborden Labroidei
 Cichlidae 
 Embiotocidae 
 Labridae 
 Odacidae
 Pomacentridae 
 Scaridae 

 Suborden Notothenioidei
 Artedidraconidae
 Bathydraconidae
 Bovichthyidae
 Channichthyidae 
 Eleginopidae
 Harpagiferidae 
 Nototheniidae
 Pseudaphritidae

 Suborden Percoidei

 Suborden Scombroidei
 Gempylidae
 Istiophoridae
 Scombridae
 Sphyraenidae
 Trichiuridae
 Xiphiidae

 Suborden Scombrolabracoidei
 Scombrolabracidae

 Suborden Stromateoidei
 Amarsipidae
 Ariommatidae
 Centrolophidae 
 Nomeidae 
 Tetragonuridae 
 Stromateidae 

 Suborden Trachinoidei

 Suborden Zoarcoidei
 Anarhichadidae
 Bathymasteridae 
 Cryptacanthodidae
 Pholidae
 Ptilichthyidae
 Scytalinidae
 Stichaeidae 
 Zaproridae 
 Zoarcidae 

 Incertae sedis:
 Centracanthidae, antigua familia ahora integrada en Sparidae.
 Hapalogenyidae, que viene en fishbase como no reconocida, quizás integrada en Haemulidae
 Inermiidae , antigua familia ahora integrada en Haemulidae.
 Perciliidae, antigua familia integrada en Percichthyidae.

Sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos por Near et al., 2012, se obtuvo un cladograma para Acanthopterygii donde se puede observar el carácter parafilético del Orden Perciformes de Nelson: 

A continuación se compara con el sistema Betancur-Rodríguez: